Флоренція — місто в Італії, столиця однойменної провінції
 Флоренція — провінція в Італії, у регіоні Тоскана
 Флоренція — місто в штаті Аризона, США
 Аеропорт Флоренції
 Флоренція Пінар — середньовічна іспанська поетка